Вевр-э-Монтой — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Везуль-Уэст. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70513.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Безансона, в 4 км к западу от Везуля.

На севере коммуны протекает река Дюржон и расположено озеро .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2293 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 1620 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1177 были экономически активными, 443 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 1177 активных жителей работали 1075 человек (527 мужчин и 548 женщин), безработных было 102 (54 мужчины и 48 женщин). Среди 443 неактивных 135 человек были учениками или студентами, 206 — пенсионерами, 102 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монументальный крест в центре деревни (1633 год). Исторический памятник с 1944 года
 Придорожный крест к северо-востоку от деревни (1732 год). Исторический памятник с 1944 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона